Özal ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname. Die Bedeutung ist in etwa mit „Nimm das Reine“, „Nimm das Wahre“ oder „Nimm die Essenz“ zu übersetzen.

Namensträger

Familienname 
 Mehmet Özal (* 1978), türkischer Ringer
 Turgut Özal (1927–1993), türkischer Politiker, Staats- und Ministerpräsident

Siehe auch:
 Kabinett Özal

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname